Leiostyla abbreviata е изчезнал вид коремоного от семейство Lauriidae.

Източници 

Leiostyla
Изчезнали животни